OTC har flere betydninger:
 Håndkøbslægemiddel – Over-the-counter lægemiddel
 Over-the-counter – En handelsplads for aktier og andre værdipapirer, der ikke er optaget til notering på et autoriseret marked for handel med sådanne værdipapirer.
 Open Text Corporation – et canadisk software-selskab